Irene Grandi, album di Irene Grandi del 1994
 Irene Grandi, album di Irene Grandi del 1998
 Irene Grandi live '03, album registrato dal vivo di Irene Grandi del 2003
 Irene Grandi LIVE, DVD registrato dal vivo di Irene Grandi del 2005